Utaka est un patronyme porté notamment par :

 John Utaka (1982-), footballeur nigérian,
 Peter Utaka (1984-), footballeur nigérian.